Franchising internetowy
 Franczyza w marketingu
 Franczyza w mediach